Шейбани-Наме (Книга Шейбани) - название нескольких книг, важных источников по истории узбекских ханов Мухаммеда Шейбани и его деда Абу-л-Хайра:
 книга Камал ад-Дин (Кемаледдина) Шир-Али Беннаи, рукопись хранится в АН Узбекистана
 книга в стихах Мухаммед Салиха на тюркском (чагатайском) языке, издана П. М. Мелиоранским  в Санкт-Петербурге в 1908
 анонимная книга, издана Березиным в Казани в 1849 на тюркском языке с русским переводом и комментариями

Источник
  С. В. Бахрушин. История народов Узбекистана. 1947

Исторические хроники